Keeper of the Seven Keys, Part 2 е трети студиен албум на германската пауър метъл група Helloween, издаден през 1988 година.

След световния успех на Keeper of the Seven Keys, Part 1, с издаването на настоящата тава, групата затвърждава мястото си в метъл музиката. Това е и продукцията, която съдържа едни от най-разпознаваемите песни на Helloween. „I Want Out“ е записвана като кавър от групите Gamma Ray, Unisonic, Хамърфол, LORD и Sonata Arctica. Албумът достига 108-о място в Билборд 200 в САЩ и достига златен статус в Германия.

Състав 
 Михаел Киске – вокал, китари
 Кай Хансен – китари
 Михаел Вайкат – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Инго Швихтенберг – барабани

Песни

Бонус парчета, добавени в разширеното издание от 2006 г. 
 „Savage“ – 3:25
 „Livin' Ain't No Crime“ – 4:42
 „Don't Run for Cover“ – 4:45
 „Dr Stein (Remix)“ – 5:05
 „Keeper of the Seven Keys (Remix)“ – 13:52

Позиции в класациите

Бележки 

Музикални албуми от 1988 година
Албуми на Хелоуин